Varmakān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Varmaghān, ort, Kermanshah, 
 Varmakān (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar